Groman ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Groman (1926–2011), rumänischer Rugby-Union-Spieler und Sportjournalist
 Bill Groman (* 1936), US-amerikanischer Football-Spieler
 Herman Groman (1882–1954), US-amerikanischer Leichtathlet 

Siehe auch:
 Grohmann
 Gromann